Анощенков — русская фамилия. Известные носители:

 Анощенков, Андрей Иванович (1969—1999) — Герой Российской Федерации.
 Анощенков, Фёдор Григорьевич (1901—1944) — Герой Советского Союза.

См. также 
 Анощенко